

География 
 Альборнос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Альборнос — пригород Картахены (Колумбия).
  — олимпийский стадион в городе  (Эквадор).

Персоналии 
 Аврора де Альборнос — испанская писательница, литературный критик, преподаватель, публицист.
  — испанский адвокат, писатель и политический деятель.
  — представитель средневекового испанского дома Альборнос.
 Гил Каррильо де Альборнос (1295/1310 — 1364) — испанский кардинал, деятель римско-католической церкви.
  — испанский кардинал, деятель римско-католической церкви.
  — мажордом Энрике II и один из главнокомандующих армии королевы Джованны I.
 Клаудио Санчес-Альборнос — испанский историк и политический деятель.
  — представительница средневекового испанского дома Альборнос.
  — шведский футболист.
 Мико Альборнос (род. 1990) — чилийский футболист, полузащитник немецкого клуба «Ганновер 96» и сборной Чили.
  — испанский архиепископ, деятель римско-католической церкви, племянник антипапы Бенедикт XIII.
  — испанский академик Нового времени, член масонского ордена Алькантра.
  — испанский аудитор, чиновник Новой Испании в период правления Эрнана Кортеса.
  — чилийский футболист.
 Севе́ро Очо́а де Альборно́с — испанский и американский биохимик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1959 года «за открытие механизмов биосинтеза РНК и ДНК».
  — временный исполняющий обязанности президента Эквадора.
  — чилийский театральный деятель.
 Хосе Карилльо Альборнос (1671—1747) — испанский военный деятель, член масонского ордена Золотого руна.
  — испанский военный деятель.
  — испанский военный деятель.
  — чилийский футболист выступающий за клуб Депортес Копьяпо.

См. также 
 Альборн
 Альборно